Железная Гора — название населённых пунктов в России:

 Железная Гора — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Железная Гора — деревня в Порховском районе Псковской области.

См. также 
 Железная (гора)